Maska kan syfta på:
 
Maska (stickning) – en av de öglor som bildas vid stickning eller virkning
 Maska – ta hem sticket med ett lägre kort, se kortspelstermer
Maska – sätta en mask på en krok vid fiske, se bete (fiske)
Maska (sång) – en singel från den polska sångerskan Ewa Farna
Maskning – att medvetet söla eller jobba långsamt i arbete eller sport
 Maska (vattendrag) –  ett vattendrag i Belarus